Дорио:

 Дорио — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лекко.
 Дорио, Жак (1898—1945) — французский политический деятель и журналист.